Nykvist je švédské příjmení. Známí nositelé tohoto příjmení jsou:

 Sven Nykvist (1922–2006) – švédský kameraman a režisér
 Carl-Gustav Nykvist – režisér
 Ann-Christin Nykvistová – politička